Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1993 година e 44-ти пореден.

Започва на 14 март 1993 г. и завършва на 7 ноември.

Съдържа в календара 16 старта.

Участници

Стартове

Класиране

При конструкторите

При пилотите

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони